Balai Jaya (Pelepat), een plaats in Indonesië
Balai Jaya (Bagan Sinembah), een plaats in Indonesië